Сулимский Владислав Олегович (, , Молодечно, 	Минская область, СССР) — белорусский оперный певец (баритон). С 2004 года — солист Мариинского театра.

Владислав Сулимский родился в городе Молодечно (Беларусь), музыкальное образование получил в Молодечненском государственном музыкальном училище им. М. К. Огинского, где обучался по классу скрипки, однако был отчислен за неуспеваемость. После этого Владислав Сулимский был приглашен на прослушивание, где и был замечен его голос. После музыкального училища обучался в Санкт-Петербургской консерватории. В 2000—2004 годах был солистом Академии молодых певцов Мариинского театра. С 2004 года — солист Мариинского театра.

С октября 2004 года учился в Милане у профессора Р. Метре. Участвовал в мастер-классах Елены Образцовой, Дмитрия Хворостовского, Владимира Атлантова, Дениса О’Нила, Ренаты Скотто.

Награды 

 2001 — дипломант международного конкурса им. С. Монюшко, Варшава
 2002 — лауреат I премии международного конкурса им. Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург
 2003 — лауреат Гран-при международного конкурса им. П. Г. Лисициана, Владикавказ
 2006 — лауреат II премии международного конкурса Елены Образцовой, Москва
 2010 — лауреат I премии международного конкурса им. Дж. Лаури-Вольпи, Рим
 2018 — лауреат премии Casta Diva Новая опера, Москва

Ссылки 
Вайткун, А. «Баритон Владислав Сулимский: От звездной болезни могут избавить только близкие люди» // tut.by — 2010— URL: http://news.tut.by/culture/207987.html 
 Владислав Сулимский исполнит главную партию в опере «Риголетто» на Приморской сцене Мариинского театра//vestiprim.ru-2017— URL: http://vestiprim.ru/news/ptrnews/54091-vladislav-sulimskiy-ispolnit-glavnuyu-partiyu-v-opere-rigoletto-na-primorskoy-scene-mariinskogo-teatra.html

Оперная труппа Мариинского театра